Аллсвенскан 2001 () — 77-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 7 апреля 2001 года и закончился 27 октября 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

2001
Швеция
Спорт в Швеции в 2001 году